CHG steht für:
 CHG-Meridian, ein deutscher Anbieter von Technologiemanagement
 Circus HalliGalli, eine ehemalige von ProSieben ausgestrahlte Unterhaltungssendung
 Luftfahrtcode für „Change; Changes; Modification Message“ (dt. „Änderung, Änderungsmeldung; Luftfahrzeugwechsel“), siehe Abkürzungen/Luftfahrt/B–D
 Chaoyang Airport (IATA-Code), Flughafen von Chaoyang (Liaoning), Provinz Liaoning, Volksrepublik China

chg steht für:
 Tschagataische Sprache (ISO-639-3-Code)

CHG